Agostino Fossati, pittore italiano.
Alessandra Fossati, ex atleta italiana.
Andrea Fossati, pittore italiano.  
Antonio Fossati, ex calciatore.
Bambi Fossati, cantante, compositore e chitarrista italiano.
Claudio Fossati (musicista), compositore, batterista e percussionista italiano.
Daniele Fossati, cantautore italiano.
Davide Antonio Fossati, pittore e incisore svizzero-italiano.
Domenico Fossati, pittore, scenografo svizzero.
Fabio Fossati, ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano.
Furio Fossati, giornalista, critico cinematografico, critico musicale italiano.
Franco Fossati, giornalista, saggista e fumettista italiano.
Gaspare Fossati, architetto svizzero che si occupò del restauro di Hagia Sophia
Giorgio Domenico Fossati, architetto, incisore e musicista svizzero-italiano.
Giorgio Fossati, ingegnere, geogfrafo, italiano.
Giuseppe Fossati, calciatore italiano.
Ivano Fossati, cantautore, compositore e polistrumentista italiano.
Jorge Fossati, allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano.
Marco Fossati, calciatore italiano.
Natalino Fossati, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.
Pier Angelo Aloisio Fossati, ingegnere e incisore svizzero.
Maurilio Fossati, cardinale italiano.
Pietro Fossati, ciclista su strada italiano. 
Riccardo Fossati, calciatore italiano.
Virgilio Fossati, calciatore italiano.

Pagine correlate 
Fossato (disambigua)

Altri progetti